Kügel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kügel (1904–1979), deutscher Politiker der CSU
 Stefan Kügel (* 1962), deutscher Schauspieler, Musiker und bildender Künstler
 Thomas Kügel (* 1959), deutscher Schauspieler